Сарана  —  топоним в России:

Реки 
 Сарана — река в России, протекает в Свердловской области.

Населенные пункты 
 Сарана — посёлок в Красноуфимском районе Свердловской области России.

Фамилия 
 Сарана, Алексей Васильевич (род. 2000) — российский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Сарана, Иван Петрович (1912—1944) — участник Великой Отечественной войны, гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Сарана, Николай Иванович — старший мастер Томского электротехнического завода, Герой Социалистического Труда.
 Сарана, Сергей Станиславович (род. 1978) — украинский футболист.
 Сарана, Фёдор Кузьмич (1921—1995) — советский библиограф и литературовед.